Ribe kan syfta på:

 Ribe – stad i Danmark
 Ribe kommun – en tidigare kommun i Danmark
 Ribe Kunstmuseum – ett konstmuseum
 Ribe (släkt) – en svensk släkt
 Ribe stift – ett stift i danska folkkyrkan
 Ribe domkyrka – en domkyrka